Мурсали́ев — фамилия. Женская форма фамилии — Мурсалиева. Известные носители:

 Мурсалиев, Азер Арифович (род. 1957) — шеф-редактор (2009—2010) издательского дома «Коммерсантъ».
 Мурсалиев, Эльвин Адалят оглы (род. 1988) — азербайджанский борец греко-римского стиля.

 Мурсалиева, Галина Шальмиевна (род. 1957) — российская журналистка, обозреватель издания «Новая газета»